Sagittariidae, une famille de rapaces ;
 Sagittariidae, un taxon de protozoaires ciliés.